Кубок Федерации 2014 — 52-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Сборная Чехии вернула себе титул сильнейшей команды турнира после годичного перерыва.

Мировая группа

Сетка 
{{Турнир8-КФ |
| RD1date=8-9 февраля
| RD2date=19-20 апреля
| RD3date=8-9 ноября
| RD1T1-loc= Кливленд, США — хард(i)
| RD1-seed1= 1 | RD1-team1=  | RD1-score1=3
| RD1-seed2= | RD1-team2=  | RD1-score2=1
| RD1T2-loc= Севилья, Испания — грунт
| RD1-seed3= 3 | RD1-team3= | RD1-score3=3
| RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=2
| RD1T3-loc= Братислава, Словакия — хард(i)
| RD1-seed5= | RD1-team5= '| RD1-score5=3
| RD1-seed6= 4 | RD1-team6= | RD1-score6=1
| RD1T4-loc= Хобарт, Австралия — хард
| RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=4
| RD1-seed8= 2 | RD1-team8= | RD1-score8=0
| RD2T1-loc=Острава, Чехия — хард(i)
| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1=0
| RD2-seed2=3
| RD2-team2=
| RD2-score2=4
| RD2T2-loc=Брисбен, Австралия — хард
| RD2-seed3=
| RD2-team3=| RD2-score3=3
| RD2-seed4=
| RD2-team4=
| RD2-score4=1
| RD3T1-loc=Прага, Чехия - хард(i)
| RD3-seed1=3
| RD3-team1=
| RD3-score1=3
| RD3-seed2=
| RD3-team2=
| RD3-score2=1
}}

 Плей-офф Мировой группы 

Четыре сборные, проигравшие в первом раунде Мировой группы (Испания, Россия, Словакия и США) встречаются с четырьмя сборными-победителями Мировой группы II (Аргентина, Канада, Польша и Франция).

Дата: 19-20 апреля

 Россия, Канада, Франция и Польша переходят в 2015 году в турнир Мировой группы
 Аргентина, Словакия, США и Испания переходят в 2015 году в турнир Мировой группы II

 Мировая группа II 

Дата: 8-9 февраля

 Аргентина, Канада, Польша и Франция далее переходят в плей-офф Мировой группы за право выйти в Мировую группу
 Сербия, Швейцария, Швеция и Япония далее переходят в плей-офф Мировой группы II за право остаться в Мировой группе II

 Плей-офф Мировой группы II 

Дата: 19-20 апреля

Четыре сборные, проигравшие в Мировой группе II (Сербия, Швейцария, Швеция и Япония) встречаются с четырьмя сборными-победителями региональных зон (Бразилия, Нидерланды, Румыния и Таиланд):

 Сборные Швеции и Швейцарии сохраняют место в Мировой группе II в 2015 году
 Сборные Румынии и Нидерландов переходят в Мировую группу II в 2015 году
 Сборная Сербии вылетает в Группу I Зоны Европа/Африка в 2015 году
 Сборные Японии и Таиланда вылетают в Группу I Зоны Азия/Океания в 2015 году
 Сборная Бразилии вылетает в Группу I Зоны Америка в 2015 году

 Региональные зоны 

 Зона Америка 

 Группа I 
Место проведения: Paraguayan Yacht and Golf Club, Ламбаре, Парагвай, грунт

Дата: 5 — 8 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Америка.
  — переходит в Группу II зоны Америка.

 Группа II 
Место проведения: Palmas Athletic Club, Умакао, Пуэрто-Рико, хард

Дата: 7 — 12 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Америка.
  — переходит в Группу I зоны Америка.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Зона Азия/Океания 

 Группа I 
Место проведения: Национальный теннисный центр, Астана, Казахстан, хард(i)

Дата: 5 — 8 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Азия/Океания.

 Группа II 
Место проведения: Национальный теннисный центр, Астана, Казахстан, хард(i)

Дата: 4 — 8 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Азия/Океания.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Европа/Африка 

 Группа I 
Место проведения: Syma Event and Congress Centre, Будапешт, Венгрия, хард(i)

Дата: 4 — 9 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

 Группа II 
Место проведения:  Siauliai Tennis School, Шяуляй, Литва, хард(i)

Дата: 16 — 19 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
 
 
 
 
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.

 Группа III 
Место проведения: Tere Tennis Center'', Таллин, Эстония, хард(i)

Дата: 5 — 8 февраляУчаствующие сборные  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
 ''' — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 

2014